Placid Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Placid Lake (Metro Vancouver), British Columbia
 Placid Lake (Thompson-Nicola), British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Placid Lake (Crow Wing County), Minnesota
 Placid Lake (Lake County), Minnesota
 Placid Lake (Montana)
 Placid Lake (Pennsylvania)
 Placid Lake (Washington)

Siehe auch:
 Lake Placid (Begriffsklärung)